Franjo Marinović (Sovići kod Mostara, 17. st. – Potravlje, 1705.) je bio hrvatski svećenik, redovnik iz reda franjevaca i narodni vođa.

Bio je dušobrižnik među Hrvatima katolicima u Hercegovini koja je bila pod osmanskom vlašću u najtežim vremenima za katolike u Hercegovini. Bilo je to u vrijeme kad su Osmanlije porušile sve katoličke samostane (njih 112) na području Hercegovine a mnoštvo pastve islamizirao. Nisu smjeli niti obnoviti vjerske objekte, pa su novake dobivali iz južnih hrvatskih krajeva pod mletačkom vlašću, gdje su osnovali samostane u makarskom primorju (Živogošće i Zaostrog) te iz Bosne. Uz sve to, katoličko pučanstvo je zbog blizine granice bilo izloženo pljačkaškim pohodima uskoka i hajduka te turskim osvetničkim pohodima.

Najpoznatiji je po tome što je 1696. iz Brotnja koje je bilo pod Turcima preveo u hrvatske zemlje pod mletačkom vlašću (u sela Potravlje, Muć i Grab) preveo 736 katoličkih obitelji (oko 5000 duša), pri čemu su mu pomogli živogoški franjevci. Akciju je poduzeo radi spašavanja od turske osvete zbog poraza u Bečkom ratu (mletačka bojišnica: Morejski rat), kad je Hercegovina i dobila današnje granice. Za ovo je djelo Marinović dobio priznanicu koju mu je izdao sinjski providur A. Semitecolo 1698. godine.

Marinović je do kraja života bio župnikom u Potravlju gdje je i umro.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski svećenici
Hrvatski franjevci